Les Forces Armades Equatorianes (en castellà: Fuerzas Armadas del Ecuador) són la força militar nacional de l'Equador. El comandant en cap és el president de l'Equador, actualment Guillermo Lasso. L'exèrcit està generalment sota control civil, concretament el Ministeri de Defensa Nacional. L'exèrcit equatorià de l'Equador ha estat involucrat en disputes frontereres amb el Perú (Guerra equatoriano-peruana (1857–1860), guerra equatoriano-peruana, guerra Paquisha, guerra Cenepa) i ha proporcionat observadors i tropes militars a les Nacions Unides des de 1948.

Força Terrestre de l'Equador 

L'Exèrcit de l'Equador, compta amb un nombre aproximat de 137.400 membres actius i 438.000 reservistes, per raons de seguretat nacional no s'ha pogut tenir accés a una informació oficial. El Servei Militar a l'Equador ja no és obligatori. En un 85% els reclutes (tant els voluntaris com els sortejats) són enviats a les files de l'Exèrcit. L'Escola Superior Militar Eloy Alfaro, situada a Quito, és l'encarregada de la formació d'Oficials i gradua una mitjana de 100 Sotstinents d'Arma anualment, Així com la ESFORSE (Escola de Formació de Soldats), és l'encarregada de formar al personal de tropa. El comandant actual és el Sr.GRAD.(General de Divisió) Carlos Obando Changuan.

Força Naval de l'Equador 

La protecció de les seves costes i mar territorial constitueix la raó de ser de la Força Naval o Armada de l'Equador, que també té responsabilitats en la lluita contra el narcotràfic, l'administració de ports i les ajudes a la navegació comercial marítima i fluvial.
L'Equador compta amb una costa a l'Oceà Pacífic de 850 km. Les illes Galápagos es troben a 1.000 km a l'occident de la seva costa continental. L'Armada Equatoriana està composta per 27.300 efectius en actiu de les quals 10.000 són Infants de Marina i compta amb 18 unitats de superfície majors, 2 submarins, 30 aeronaus i aproximadament. El comandant actual és el Sr. Valm. Luis Santiago Chávez.

Força Aèria de l'Equador 

La Força Aèria Equatoriana, és l'encarregada de la defensa aèria del territori nacional. Compta amb 6.000 efectius de tots dos sexes, els que operen i manté unes 367 aeronaus de les quals 152 són de combat i 73 són helicòpters. El comandant actual és el Sr. Brigadier General Raúl Eduardo Banderes Erazo.

Rangs 
Els rangs de les tres branques de les FF.AA. de l'Equador són:

Operacions de Manteniment de la Pau de les Nacions Unides 
Les Forces Armades equatorianes proporcionen observadors militars i tropes de les Nacions Unides des de 1948. Al novembre de 2003, es va crear el Centre de Formació de les Nacions Unides equatorianes sota el nom de: (La Unitat Escola de Missions de Paz "Equador" UEMPE). A partir de 2009, Equador ha desplegat més de 90 soldats de pau a tot el món.

L'Equador ha participat en les següents missions de pau de les Nacions Unides:
 1949 UNMOGIP Grup d'Observadors Militars de les Nacions Unides a Índia i Pakistan.
 1958 UNOGIL missió en el Líban per al Manteniment de la Pau .
 1961 ONUC Força en el Congo.
 1965 DOMREP Missió del Representant del Secretari General de la República Dominicana.
 1990 ONUCA Grup d'Observador Militar de les Nacions Unides per al manteniment de la pau a Centreamèrica, Nicaragua.
 1991 ONUSAL Grup d'Observador Militar de les nacions Unides per al manteniment de la pau a El Salvador.
 1994 MINUGUA Missió de Verificació de les Nacions Unides a Guatemala.
 2003 UNMIL Grup d'Observador Militar de les Nacions Unides per al manteniment de la pau a Libèria.
 2004 UNOCI missió a Costa d'Ivori.
 2004-2015 MINUSTAH, Missió d'Estabilització de les Nacions Unides a Haití.
 2005 UNMIS, Missió de les Nacions Unides a Sudan.
 2007 UNMIN Missió de Nacions Unides a Nepal.
 2008-2010 MINURCAT Missió de les Nacions Unides en la República Centreafricana i el Txad.

Referències

Vegeu també 
 Història de l'Equador
 Equador

Enllaços externs 

 Himne de les Forces Armades de l'Equador 

Equador
Exèrcit